Warhammer: Vermintide 2 — кооперативный экшен от первого лица, разработанный и изданный компанией Fatshark, продолжение выпущенной в 2015 игры Warhammer: End Times - Vermintide. Игра вышла 8 марта 2018 года на платформе Windows,а также на платформе Xbox One 11 июля 2018 года, на платформе PlayStation 4 игра вышла 18 декабря 2018 года.

Сюжет 
Действие разворачивается вокруг имперского города Хельмгарт, где пятерке отважных героев вновь предстоит сразиться не только против полчищ скавенов, но и против нового могущественного врага — сил Хаоса, последователей культа Нургла, наступающих на земли Империи и союзные ей области.

Игровой процесс 
Warhammer: Vermintide 2 основан на вселенной Warhammer Fantasy, где игроки сражаются в кооперативе против сил Хаоса и расы антропоморфных крыс — скавенов.
Игрок, так же как и раньше, может выбрать одного из пяти доступных героев, каждый из которых обладает уникальными навыками и способностями. Только теперь для каждого героя открыто по 3 специализации, радикально меняющие игровой процесс. Итого для прохождения доступно 15 карьер.

Как и раньше в миссии принимает участие 4 героя, если по каким-либо причинам вам не удалось найти человека который бы составил вам кампанию в прохождении задания, его место занимает компьютер.
После того как игроки прошли миссию, им в случайном порядке выпадают различные вещи — амуниция и вооружение. Так же, помимо всего прочего, возможно выпадение «героических деяний» — задания на выполнение одной из миссий с усложненным игровым процессом. Проходить «героические деяния» со случайными людьми нельзя, либо в одиночку, либо с друзьями.

Разработка 
Анонс Warhammer: Vermintide 2 состоялся в августе 2017, игровой процесс был показан 17 октября. Игра вышла на Windows 8 марта 2018 года. На платформе Xbox One игра вышла 11 июля 2018 года, 18 декабря 2018 года игра вышла на платформе PlayStation 4.

В декабре 2018 года вышло второе дополнение «Назад в Убершрейк».

На август 2019 года был запланирован выход расширения «Winds of Magic» (англ. Ветра магии), вводящее новую фракцию хаоса в лице зверолюдей, дополнительные испытания, город, оружие и таблицу лидеров. В режиме «Ветра магии» игрокам предстоит пройти новый набор испытаний с растущей сложностью — сплетения, пронизываемые восемью Ветрами Магии. С DLC в игру так же ввели новую сложность "Катаклизм", где опытные игроки могут испытать себя и свои сборки персонажей. Максимальный уровень персонажей был повышен до 35 уровня.

В январе 2020 года с выходом дополнения «The Curse of Drachenfels» начался второй сезон игры.

В июне вышло обновление 3.0 (третий сезон) для PC-версии игры, добавляющее меняющиеся погодные условия, косметические предметы для внутриигрового магазина, новую профессию рыцарь Грааля для Марка Крубера.

В ноябре 2020, совместно с обновлением 3.4.2, вышла новая профессия для Бардина Горекссона — Инженер Изгой.

В июне 2021 года в обновлении 4.4, вышла новая профессия для Кериллан - Сестра Шипа.

10 декабря 2021 с патчем 4.5, выходит новая профессия для Виктора Зальцпайра - Воин-жрец Зигмара.

Итого на данный момент в игре 19 профессий, ожидается только Сиенна Фуэгонаса на 2022 год.

Критика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компьютерные игры с режимом кооперативной игры
Игры для Windows
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Компьютерные игры, разработанные в Швеции
Компьютерные игры Warhammer Fantasy
Компьютерные игры 2018 года
Компьютерные игры, разработанные Fatshark